Александр Шуляков:
 Шуляков, Александр Васильевич (род. 1965) — советский, российский офицер, генерал-майор полиции, Герой России.
 Шуляков, Александр Николаевич (род. 1945) — советский футболист, нападающий.